Het WTA-tennistoernooi van Helsinki (officieel Nordea Nordic Light Open) van 2002 vond plaats van 5 tot en met 11 augustus 2002 in de Finse plaats Espoo, nabij de hoofdstad Helsinki. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Russin Svetlana Koeznetsova won de titel in het enkelspel, en samen met de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario ook in het dubbelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia kwam niet verder dan de tweede ronde.

De kwalificante Svetlana Koeznetsova uit Rusland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Tsjechische Denisa Chládková in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Koeznetsova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Spaanse koppel Eva Bes en María José Martínez Sánchez in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daar­naast 64 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Koeznetsova geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stockholm 2002
Stockholm